Paloh (Paciran), een bestuurslaag in Indonesië
Paloh (Peusangan), een bestuurslaag in Indonesië
Paloh (Pidie), een bestuurslaag in Indonesië
Paloh (Pulo Aceh), een bestuurslaag in Indonesië
Paloh (Samalanga), een bestuurslaag in Indonesië
Paloh (Tanah Pasir), een bestuurslaag in Indonesië